Bernhard Danckelmann kan syfta på:

* Bernhard Danckelmann (1831–1901), tysk skogsvetare
 Bernhard Danckelmann (1886–1947), tysk ämbetsman
 Bernhard Danckelmann (1895–1981), tysk jurist